Jessica Salazar (née en 1995), cycliste mexicaine
 Yessica Salazar (née en 1984), actrice et modèle mexicaine